Inläggning kan syfta på:

 Inläggning (mat) – inom matlagning ett sätt att öka hållbarheten på vissa livsmedel genom att förvara dem i en konserverande lag
 Inläggning – platta utsmyckningar gjorda av bitar av olika färgade träslag är inlagda för att forma ornamentala mönster, arkitektoniska perspektiv, figurscener med mera, se Intarsia